O Taura MMA é uma organização de artes marciais mistas brasileira fundada por Djônatan Leão em 2017, originalmente com o nome de Circuito Team Nogueira Viamão (CTNV). É um dos maiores eventos de MMA das Américas. O nome da empresa é uma homenagem à gíria do Estado do Rio Grande do Sul que define aquele que é especialista em qualquer assunto.

A primeira edição do Taura MMA aconteceu em 16 de setembro de 2017, ainda com o nome de CTNV, no Ginásio Municipal de Cultura de Viamão (RS). Desde então, foram realizados nove eventos. Já assinaram contrato ou passaram pelo Taura atletas como Michel Pereira, Maiquel Falcão, Rick Monstro, Renan Barão, Rousimar Toquinho, Antônio Pezão, Sérgio Moraes, Godofredo Pepey, Gleison Tibau, Vitor Miranda, William Macário, Fábio Maldonado, Kalindra Faria, Juliana Lima, Viscardi Andrade, Daron Cruickshank, Kyle Bochniak, Guto Inocente, Eric Spicely, Glaico França, Márcio Alexandre, Efrain Escudero, Caio Magalhães, Adriano Martins, Leo Leite, Wagner Caldeirão, Daniel Sarafian, Bruno 'Korea', Reginaldo Vieira, Danny Martinez e Paulo Thiago.

História 

O Taura MMA surgiu com o intuito de revelar talentos e movimentar os atletas da academia Team Nogueira, no Rio Grande do Sul. Djônatan Leão, CEO e head coach da franquia em Viamão (RS), organizou a primeira edição do evento durante a semana de celebrações do aniversário de Viamão, e o sucesso do show fez com que o projeto seguisse.

Desde 2018, o Taura conta com transmissões ao vivo no Combate, principal emissora de TV dedicada às artes marciais no Brasil. Em 2020, após nove edições no Rio Grande do Sul, a organização mudou sua sede para Orlando (EUA) a fim de trilhar rota internacional. Assim, contratou atletas de peso, dentre os quais o ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC Renan Barão. A intenção da empresa é mesclar novos talentos e lutadores consagrados, para ganhar atenção do público sem deixar de renovar seu elenco. Em agosto de 2020, Leão declarou que os planos para o futuro são ambiciosos: tornar o Taura um dos maiores eventos de MMA do mundo.

Por causa da pandemia de Covid-19, a organização pausou seus planos por cerca de seis meses, mas, ainda assim, marcou quatro eventos para o fim do ano de 2020: 23 de outubro, no Rio de Janeiro; 30 de outubro, em Kissimmee (EUA); 22 de novembro, nos Estados Unidos; e 6 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Em outubro de 2020, o Taura anunciou a assinatura de contrato com a FOX Deportes para transmissão de todos os seus eventos de 2020 nos Estados Unidos.

Atuais campeões 

Organizações de artes marciais mistas do Brasil